Chalus steht für:

 eine Stadt im Iran, siehe Tschalus
 einen Fluss im Iran, siehe Tschalus (Fluss)
 in der Antike der Name des Flusses Quwaiq in Syrien
 eine französische Gemeinde im Département Puy-de-Dôme, siehe Chalus (Puy-de-Dôme) 

Châlus steht für:
 eine französische Gemeinde im Département Haute-Vienne, siehe Châlus

Châlus ist der Familienname folgender Personen:
 Françoise de Châlus (1734–1821), Mätresse des französischen König Ludwig XV.